Станислав Александрович Юстына ( 20 марта 1859  — 22 октября 1932) —  крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Петроковской губернии.

Биография 
Крестьянин деревни Жарновица. Родился в семье Александра (1831—1915) и Францишки урождённой Шост (Szost) (1833—?). Окончил начальное училище, много занимался самообразованием. Печатал статьи в польской газете  «Праздничная газета». Занимался земледелием на собственной земле площадью 16 десятин.

Был избран выборщиком в Государственную думу I созыва, но для того, чтобы стать депутатом не набрал достаточного количества голосов.

6 февраля 1907 года был избран в Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Петроковского губернского избирательного собрания. Вошёл в состав Польского коло.  В комиссиях Думы не состоял, в прениях на думской трибуне не участвовал.

Снова участвовал в выборах в Государственную думу III созыва, но избран не был.

После разгона 2-ой Государственной Думы служил в различных государственных и хозяйственных польских организациях. Пропагандировал новые приёмы огородничества и совершенствования сельскохозяйственного производства. Был членом Правления Сберегательной кассы в Волбоже. 

Автор воспоминаний, которые пока не опубликованы.

Семья 
 Жена — Марианна урождённая Венгжиновская (Węgrzynowska) (?—1903)
Сын — Болеслав (3.05.1880—?)
Дочь — Романа в замужестве Шперна (Szperna) (15.02.1883—?)
Сын — Ян (26.06.1887—?)
Сын — Винценты (1890—?)
Дочь — Станислава в замужестве Самборская (1892—?)
Сын — Еустахиуш (Eustachiusz) (1895—1941)

Литература 
 Н. Д. Постников. ЮСТЫНА Станислав Александрович // Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 720.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М. 1907. С. 438.

Рекомендуемые источники 
 Brzoza Cz., Stepan K. Poslowie polscy w Parlamente Rosyjskim, 1906—1917: Slownik biograficzny. Warszawa, 2001.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 515; Дело 559. Лист 6.

Примечания 

Члены Польского коло

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Мемуаристы Польши